Rouhaní (, con el significado de "clérigo" o "espiritual"), también traducido como Rouhani, Rowhani y Rohani, es un apellido de origen persa, y puede referirse a: 

 Hasán Rouhaní, actual Presidente de Irán.
 Fuad Rouhani, antiguo Secretario General de la OPEP.
 Taghi Rouhani, locutor de radio iraní.
 Sayyid Sadeq Rohani, marja imamí chií  iraní.
 Freddy Rouhani, jugador de póker profesional iraní-estadounidense.
 Gholamreza Rouhani, poeta iraní.
 Hossein Rouhani, karateka iraní.